Maltese – lingua parlata a Malta
 Maltese – come aggettivo, o come aggettivo sostantivato, persona o cosa riferibile all'isola o alla Repubblica di Malta

Persone
Cinzia Maltese (1961-2002) – giornalista e conduttrice televisiva italiana, sorella di Curzio
Corrado Maltese (1921-2001) – storico dell'arte e docente italiano
Curzio Maltese (1959-2023) – giornalista, scrittore, politico e autore televisivo italiano
Giovanni Maltese (1895-1943) – militare italiano
Michael Maltese (1908-1981) – sceneggiatore statunitense
Rodolfo Maltese (1947-2015) – chitarrista, trombettista e compositore italiano
Dario Maltese (1977) – giornalista e conduttore televisivo italiano

Altro
 Razza maltese – razza canina
Corto Maltese – personaggio dei fumetti
Maltese - Il romanzo del Commissario – miniserie televisiva del 2017

Altri progetti